William Roach est un nom pouvant désigner:

William Henry Roach (1784-1861), homme politique canadien de Nouvelle-Écosse
 (1840-1902), homme politique américain du Dakota du Nord
 (1914-1944), joueur australien de cricket

Voir aussi
William Roache (né en 1932), acteur anglais
 (1925-2015), joueur australien de football australien

Roach, William